Martin Gray (golfer), een Schots golfer
 Martin Gray (schrijver), een Pools-Joods schrijver
 Martin Gray (voetballer), een Engels voetballer